Pour les autres communes, voir Liste des communes d'Algérie.

La wilaya de Tizi Ouzou en Algérie possède 67 communes.

Communes de la wilaya de Tizi Ouzou 

Le tableau suivant donne la liste des communes de la wilaya de Tizi Ouzou, en précisant pour chaque commune : son code ONS, son nom, sa population et sa superficie.

Sources et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Daïras de la wilaya de Tizi Ouzou
 Wilaya de Tizi Ouzou

Liens externes 
 Découpage Administratif de la Wilaya de Tizi Ouzou

Tizi Ouzou